Viola pode ser o nome de vários instrumentos musicais:
 Viola - instrumento musical da família do violino, também chamado violeta;
 Guitarra - também denominada comummente denominada de Viola; 
 Viola Profonda - instrumentos de corda com arco da família do violino - (tenor);
 Família das violas - uma família de instrumentos de corda com arco, muito usada no século XVII, e que foi posteriormente substituída pela família dos violinos - o mais conhecido instrumento desta família é a viola da gamba;
 O nome de vários instrumentos no universo lusófono, semelhantes à guitarra mas historicamente diferentes:
 Violas_portuguesas#Viola_amarantina - Viola amarantina;
 Violas_portuguesas#Viola_beiroa - Viola beiroa;
 Violas_portuguesas#Viola_braguesa - Viola braguesa;
 Viola caipira;
 Violas_portuguesas#Viola_campaniça - Viola campaniça;
 Violas_portuguesas#Viola_de_arame_madeirense - Viola de arame madeirense;
 Violas_portuguesas#Viola_de_arame_micaelense - Viola de arame micaelense;
 Violas_portuguesas#Viola_de_arame_terceirense - Viola de arame terceirense;
 Viola de cocho;
 Violas_portuguesas#Viola_toeira - Viola toeira;

Viola pode ainda ser:
Paulo Sérgio Rosa - jogador brasileiro de futebol comummente denominado de Viola;
Viola (Itália) - uma comuna italiana na província de Cuneo;
Viola (Delaware) - localidade norteamericana;
Viola (planta) - género de plantas;
1076 Viola - um asteróide.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos